Провинция Оренсе (; ) входит в автономное сообщество Галисия и включает в себя 92 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Оренсе также объединены в 12 комарок: Оренсе (12 муниципалитетов), Лимия (11), Рибейро (10), Тьерра-де-Селанова (10), Вальдеоррас (9), Карбальино (9), Верин (8), Альярис-Маседа (6), Баха-Лимия (5), Вьяна (4), Тьерра-де-Кальделас (4) и Тьерра-де-Тривес (4).

Провинция Оренсе занимает площадь в 7273 км² и имеет население в  жителя (2019). Столица провинции — город Оренсе, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Оренсе — Ла-Вега (290,49 км²), а самый маленький — Беаде (6,4 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Галисии, их названия на испанском и галисийском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Оренсе указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Сан-Сиприан-де-Виньяс
 2 — Вильямартин-де-Вальдеоррас
 3 — О-Барко-де-Вальдеоррас
 4 — Кастрело-де-Миньо
 5 — Пуэбла-де-Тривес
 6 — Вильяр-де-Сантос
 7 — Рибадавия
 8 — Ногейра-де-Рамуин
 9 — Перейро-де-Агьяр
 10 — Падерне-де-Альярис

Примечания

Ссылки 

 
 

Оренсе
Оренсе